Renato Carlos Martins Júnior, calciatore brasiliano
Renato Costa Silva, calciatore brasiliano
Renato Gonçalves de Lima, calciatore brasiliano
Renato Ribeiro Calixto, calciatore brasiliano
Renato Vieira Rodrigues, calciatore brasiliano